Шулятицкий, Юрий:
 Шулятицкий, Юрий Юрий-Иосифович (род. 1970) — советский и украинский футболист, нападающий и полузащитник; сын Шулятицкого Юрия-Иосифа.
 Шулятицкий, Юрий-Иосиф Иосифович (1942—2013) — советский и украинский футболист и тренер; брат Шулятицкого Тараса.